Зенели () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Зенели, Арбер (род. 1995) — косовский и шведский футболист, нападающий.
 Зенели, Эрфан (род. 1986) — финский футболист албанского происхождения, нападающий.